Coupe des Nations bezeichnet mehrere Wettbewerbe:

 Coupe des Nations, ein kontinentaleuropäisches Turnier für Vereine im Fußball (1930)
 Coupe d’Afrique des Nations, französische Bezeichnung des Afrika-Cups im Fußball (seit 1957), siehe Afrika-Cup
 Coupe des Nations Ville Saguenay, ein Etappenrennen im Radsport (seit 2008)